Larry Clark Robinson (n. 1951), allenatore di hockey su ghiaccio e hockeista su ghiaccio canadese
Lawrence Robinson (n. 1968), cestista statunitense
Larry Robinson, giocatore di football canadese
Larry Robinson, astronomo statunitense